Osoby noszące nazwisko Tennyson:
 Alfred Tennyson – angielski poeta, przedstawiciel postromantyzmu wiktoriańskiego
 Hallam Tennyson – brytyjski arystokrata i polityk, gubernator generalny Australii w latach 1903-1904

Miejscowości w USA:
 Tennyson – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Tennyson – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant